|}Die Northern Line ist neben der Wirral Line eine der zwei Nahverkehrslinien, die von Merseyrail in Merseyside, England betrieben wird. Die Linie verbindet dabei das Stadtzentrum von Liverpool mit dem südlich gelegenen Hunts Cross und den nördlich gelegenen Southport, Ormskirk und Kirkby.

Entstehung und Verlauf 
Die Northern Line setzt sich aus vier verschiedenen historischen Bahnlinien zusammen, die in den 1970er Jahren miteinander verbunden wurden. Im Süden startet die Linie vom Bahnhof Hunts Cross über die Bahnlinie Garston and Liverpool Railway des Cheshire Lines Committee (CLC) nach Liverpool Central. Kurz vor Erreichen des mittlerweile abgerissenen oberirdischen Endbahnhofs wird ein in den 1970er Jahren erbauter Tunnel befahren, der zu einem unterirdischen Bahnhof an gleicher Stelle führt. Weiter verläuft der Tunnel über die Station Moorfields, die ebenfalls einen vormaligen oberirdischen Bahnhof, Liverpool Exchange Station, ersetzt. Anschließend kommt die Strecke wieder an die Oberfläche und erreicht den Bahnhof Sandhills.

Von Sandhills aus verzweigt die Strecke in zwei Teilstrecken. Die westliche ist die ehemalige Liverpool, Crosby and Southport Railway nach Southport, während die östliche auf der  Liverpool and Bury Railway nach Kirkby führt. Von letzteren zweigt nach der Station Kirkdale die Liverpool, Ormskirk and Preston Railway ab, die bis zur Station Ormskirk genutzt wird.

Elektrifizierung 
Die Linie ist durchgehend mit einer 750 V-Gleichstrom Stromschiene ausgestattet. Die Elektrifizierung erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde 1904 die Elektrifizierung von Liverpool Exchange Station aus nach Southport und weiter bis nach Crossens und Meols Cop realisiert. Der nächste Abschnitt war auf der Abzweigung nach Ormskirk, wo 1906 zunächst bis Aintree und 1913 bis Ormskirk die Elektrifizierung durchgeführt wurde. Beginnend 1964 wurde die Elektrifizierung nördlich von Southport zurückgebaut. Im Zuge der Fertigstellung des Tunnels durch die Innenstadt, der 1978 fertiggestellt wurde, wurden die Strecken im Norden nach Kirkby und im Süden nach Garston ebenfalls elektrifiziert. Letztere wurde 1983 bis Hunts Cross weitergeführt.

Umsteigemöglichkeiten 
Umsteigemöglichkeiten zur Wirral Line existieren an den Stationen Liverpool Central und Moorfields. Da die Northern Line keinen Anschluss an den Fernverkehrsbahnhof  Liverpool Lime Street hat, ist ein Umstieg zur Wirral Line notwendig, um diesen zu erreichen. Allerdings ist die Distanz zwischen Liverpool Central und Lime Street nur kurz, so dass viele Passagiere diese Strecke zu Fuß zurücklegen. 
Verbindungen zum Netz der National Rail besteht an den Stationen Southport, Ormskirk, Kirkby, Liverpool South Parkway und Hunts Cross. Der Flughafen Liverpool John Lennon Airport ist über die Station Liverpool South Parkway mit Bussen angebunden.

Ehemalige Stationen 
Abseits von Garston sind alle Schließungen vor der Einrichtung der Northern Line erfolgt.

Churchtown (Southport-Crossens Abzweig)
Crossens (Southport-Crossens Abzweig)
Ford (North Mersey Abzweig)
Garston (Schließung am 10. Juni 2006; ersetzt durch Liverpool South Parkway)
Hesketh Park (Southport-Crossens Abzweig)
Linacre Road (North Mersey Abzweig)
Liverpool Exchange (1850–1977: Southport/Kirkby/Ormskirk Abzweige) ersetzt durch Moorfields.
Meols Cop (Ist weiterhin im Betrieb, jedoch nicht mehr Teil der Northern Line: Manchester and Southport Railway)
Otterspool (Geschlossen 1951)
St James (Geschlossen 1917)

Einzelnachweise

Weblinks 

Merseyrail – Offizielle Seite des Betreibers

Bahnstrecke in England
Verkehr (Merseyside)
Verkehr (Liverpool)